Тромаре́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 310 км на південний схід від Парижа, 26 км на північний захід від Безансона, 50 км на південний захід від Везуля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Тромаре на сайті французького Національного інституту географії
 Тромаре на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Тромаре на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Тромаре на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Тромаре на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Сона